Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Leonidow – rosyjski architekt modernistyczny, malarz, scenograf i teoretyk architektury
 Leonid Leonidow – rosyjski i radziecki aktor, reżyser i pedagog
 Oleg Leonidow – radziecki prozaik, dramaturg i scenarzysta